Санта-Мария — святая :

 Дева Мария — Богородица.
 Мария Египетская — христианская святая.
 Мария Магдалина — христианская святая.

Корабли 
 «Санта-Мария» — корабль Колумба, на котором он открыл Кубу.
 Фрегаты типа «Санта Мария» — 6 фрегатов, построенных компанией Bazan для ВМС Испании.

Топоним 
 Санта-Мария — 90-метровый марсианский ударный кратер, расположенный на Плато Меридиана.

Африка 
Кабо-Верде
 Санта-Мария — город на юге острова Сал.
 Санта-Мария — малый незаселённый остров в Атлантическом океане.

Северная Америка 
Гватемала
 Санта-Мария — вулкан в Гватемале.
Куба
 Санта-Мария — остров (кайо) в составе архипелага Хардинес-дель-Рей.
Мексика
 Санта-Мария — деревня в муниципалитете Сан-Хуан-де-Сабинас штата Коауила.
 Санта-Мария — деревня в муниципалитете Кансакаб штата Юкатан.
Сальвадор
 Санта-Мария — город в департаменте Усулутан.
США
 Санта-Мария — город в штате Калифорния.

Южная Америка 
Колумбия
Санта-Мария — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Бояка.
Эквадор
 Санта-Мария (или Флореана) — остров архипелага Галапагос.

Европа 
Испания
 Альдеаленгуа-де-Санта-Мария — муниципалитет в провинции Сеговия.
 Вега-де-Санта-Мария — муниципалитет в провинции Авила.
 Санта-Мария-д’Оло — муниципалитет в провинции Барселона.
 Санта-Мария-де-Бесора — муниципалитет в провинции Барселона.
 Санта-Мария-де-Вальверде — муниципалитет в провинции Самора.
 Санта-Мария-де-Гия-де-Гран-Канария — город и муниципалитет в провинции Лас-Пальмас.
 Санта-Мария-де-Дульсис — муниципалитет в провинции Уэска.
 Санта-Мария-де-Кайон — город и муниципалитет в провинции Кантабрия.
 Санта-Мария-де-Корко — муниципалитет в провинции Барселона.
 Санта-Мария-де-Марторельес — муниципалитет в провинции Барселона.
 Санта-Мария-де-Мерлес — муниципалитет в провинции Барселона.
 Санта-Мария-де-Миральес — муниципалитет в провинции Барселона.
 Санта-Мария-де-Ордас — муниципалитет в провинции Леон.
 Санта-Мария-де-Палаутордера — муниципалитет в провинции Барселона.
 Санта-Мария-де-Сандо — город и муниципалитет в провинции Саламанка.
 Санта-Мария-де-Уэрта — муниципалитет в провинции Сория.
 Санта-Мария-де-ла-Аламеда — муниципалитет в провинции Мадрид.
 Санта-Мария-де-ла-Вега — муниципалитет в провинции Самора.
 Санта-Мария-де-ла-Исла — муниципалитет в провинции Леон.
 Санта-Мария-де-лас-Ойяс — муниципалитет в провинции Сория.
 Санта-Мария-де-лос-Кабальерос — муниципалитет в провинции Авила.
 Санта-Мария-де-лос-Льянос — муниципалитет в провинции Куэнка.
 Санта-Мария-дель-Арройо — муниципалитет в провинции Авила.
 Санта-Мария-дель-Беррокаль — муниципалитет в провинции Авила.
 Санта-Мария-дель-Валь — муниципалитет в провинции Куэнка.
 Санта-Мария-дель-Инвьерно — населённый пункт и муниципалитет в провинции Бургос.
 Санта-Мария-дель-Ками — муниципалитет в провинции Балеарские острова.
 Санта-Мария-дель-Кампо — муниципалитет в провинции Бургос.
 Санта-Мария-дель-Кампо-Рус — муниципалитет в провинции Куэнка.
 Санта-Мария-дель-Кубильо — город и муниципалитет в провинции Авила.
 Санта-Мария-дель-Меркадильо — муниципалитет в провинции Бургос.
 Санта-Мария-дель-Монте-де-Сеа — муниципалитет в провинции Леон.
 Санта-Мария-дель-Парамо — муниципалитет в провинции Леон.
 Санта-Мария-дель-Тьетар — муниципалитет в провинции Авила.
 Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ньева — муниципалитет в провинции Сеговия.
 Санта-Мария-Риварредонда — муниципалитет в провинции Бургос.
 Торре-де-Санта-Мария — муниципалитет в провинции Касерес.
 Эль-Пла-де-Санта-Мария — муниципалитет в провинции Таррагона.
 Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария — город и муниципалитет в провинции Кадис.

Италия
 Санта-Мария — населённый пункт в провинции Л’Акуила.

Португалия
 Санта-Мария — остров в архипелаге Азорских островов.
 Санта-Мария — район в муниципалитете Эштремош округа Эвора.
 Санта-Мария — район в муниципалитете Одемира округа Бежа.
 Санта-Мария — район в муниципалитете Серпа округа Бежа.
 Санта-Мария-да-Фейра — город в округе Авейру.
 Санта-Мария-де-Ламаш — район в муниципалитете Санта-Мария-да-Фейра в округе Авейру.

Швейцария
 Санта-Мария-Валь-Мюстаир — коммуна в кантоне Граубюнден.
 Санта-Мария-ин-Каланка— коммуна в кантоне Граубюнден.

Церковь 
Венеция
 Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари
 Санта-Мария-дей-Мираколи (Венеция)
 Санта-Мария-делла-Салюте
 Санта-Мария-дель-Джильо
 Санта-Мария-Формоза
 Санта-Мария-э-Донато
Милан
 Санта-Мария-делле-Грацие
Рим
 Санта-Мария-Маджоре
 Санта-Мария-делла-Виттория
 Санта-Мария-делла-Кончеционе
 Санта-Мария-дель-Пополо
 Санта-Мария-ин-Арачели
 Санта-Мария-ин-Космедин
 Санта-Мария-сопра-Минерва
Флоренция
 Санта-Мария-дель-Фьоре — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского кватроченто.
 Санта-Мария-Новелла

См. также 
 Мария
 Санта
 Мариахильф (значения)
 Санта-Мария-Майор
 Санта-Мария-делле-Грацие (значения)